Estonia
Katsina – frazione di Kõue nell'Harjumaa
 Nigeria
Katsina – città
Katsina – stato federato